Heiligenborn ist ein Ortsname:

 Heiligenborn (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Heiligenborn (Driedorf), Ortsteil der Gemeinde Driedorf im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Heiligenborn (Friesenhagen), Ortsteil von Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Heiligenborn (Kirchheim), Wüstung auf dem Gebiet von Kirchheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Heiligenborn (Waldheim), Ortsteil von Waldheim im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Heiligenborn kann außerdem stehen für:
 Redemptoristenkloster Heiligenborn, Kloster bei Bous im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Heiligenborn (Schweich) oder Schweicher Heilbrunnen, Quelle mit Wegekapelle im Stadtgebiet von Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz